IJ, víz Hollandiában, Amszterdamnál
 IJ, kettős betű a holland nyelvben, digráf, Ÿ
 IJ, az Irodalmi Jelen irodalmi lap nevének rövidítése
 íj, nyílvessző kilövésére való, markolatból, rugalmas, hajlékony karokból és íjhúrból álló eszköz
 ij, az Apache Derby adatbázis-kezelő rendszer segédeszköze SQL szkriptek futtatására
 ij, a fiktív dothraki nyelv kettőshangzója
hasonló:
 IJ-22, IJ-170, az orosz Bajkal fegyvergyár modelljei